Theele ist der Nachname von:

 Heike Theele (* 1964), deutsche Leichtathletin
 Joseph Theele (1889–1944), deutscher Bibliothekar